Fort Apache, Arizona
 Fort Apache (1948), film
 Fort Apache (povijesni park)
 Fort Apache (indijanski rezervat)